Каверинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Каверинское сельское поселение — входит в Добринский район

Рязанская область
 Каверинское сельское поселение — входит в Шацкий район